Miejscowości w Polsce:
 Hosznia Abramowska
 Hosznia Ordynacka